Пётр Шумов:
 Шумов, Пётр Иванович (Choumoff; 1872—1936) — русско-французский фотохудожник.
 Шумов, Пётр Петрович (1913—1975) — лейтенант, Герой Советского Союза.